

Navires de guerre 
Plusieurs navires de la Marine nationale française ont été nommés Formidable, dont :
 Le , un vaisseau de ligne de 94 à 96 canons, lancé en 1691 ;
 le , un vaisseau de ligne de 80 canons. Lancé en 1751, capturé par les Britanniques en 1759 et démantelé en 1768 ;
 le , un vaisseau de ligne de  lancé sous le nom de Marat en 1794. Il est augmenté à 80 canons et renommé Formidable en 1795, capturé par les Britanniques en 1805, démantelé en 1816 ;
 le , cuirassé d'escadre de type pré-Dreadnought mis en service en 1888 et retiré en 1909.

Musique 
 For me formidable est une chanson de Charles Aznavour, de 1963
 Formidable est une chanson de Stromae, de 2013.

 Autres 

 La , une classe de huit Pré-Dreadnoughts construite pour la Royal Navy.
 La , une classe de six frégates dérivées de la , construite pour la Marine de Singapour.
 Les , plusieurs navires de la Royal Navy.
 Le formidable est une chope de bière.Formidable'' est un film belge de Dominique Standaert sorti en 2008
 Formidable était une revue française mensuelle musicale et culturelle pour les jeunes entre 1966 et 1968.

Nom de bateau de la Marine française
Homonymie de titre